Брешан — фамилия. Известные носители:

 Брешан, Винко (род. 1964) — хорватский актёр, режиссёр, сценарист.
 Брешан, Иво (1936—2017) — хорватский писатель, драматург и сценарист.
 Брешан, Любо (1913—1943) — Народный герой Югославии.